Byron Jaromir Dafoe (né le  à Worthing en Angleterre) est un gardien de but professionnel canadien et anglais de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il est un ancien hockeyeur de la Ligue nationale de hockey (LNH). Son poste était gardien de but. Repêché par les Capitals de Washington en 1989 en  ( au total), il joue pendant trois saisons avec Washington. Il se joint ensuite aux Kings de Los Angeles qui l'échangent aux Bruins de Boston en 1997. Il termine sa carrière avec les Thrashers d'Atlanta.

En carrière, il a joué 415 matches, a remporté 171 victoires et subi 170 défaites.

En séries éliminatoires, il a joué 27 matches, a remporté 10 victoires et subi 16 défaites.

Statistiques 

|-
| 1988-1989 || Winter Hawks de Portland ||LHOu ||59 ||29 ||24 ||3 || ||291 ||5,32 ||86,1 ||1|| ||18 ||10 ||8 || ||81 ||4,45 || ||1||
|-
| 1989-1990 || Winter Hawks de Portland ||LHOu ||40 ||14 ||21 ||3 || ||193 ||5,11 ||87,1 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1990-1991 || Winter Hawks de Portland ||LHOu ||8 ||1 ||5 ||1 ||414 ||41 ||5,94 ||84,3 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1990-1991 || Raiders de Prince Albert ||LHOu ||32 ||13 ||12 ||4 || ||124 ||4,04 ||89,3 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1991-1992 || Admirals de Hampton Roads ||ECHL ||10 ||6 ||4 ||0 ||562 ||26 ||2,78 ||91,0 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1991-1992 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||33 ||12 ||16 ||4 || ||119 ||3,86 ||88,5 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1991-1992 || Nighthawks de New Haven ||LAH ||7 ||3 ||2 ||1 ||364 ||22 ||3,63 ||89,8 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1992-1993 || Skipjacks de Baltimore ||LAH ||48 ||16 ||20 ||7 || ||191 ||4,38 ||86,5 ||1|| ||5 ||2 ||3 ||241 ||22 ||5,47 ||84,5 ||0||
|-
| 1992-1993 || Capitals de Washington ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0,00 ||- ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1993-1994 || Pirates de Portland ||LAH ||47 ||24 ||16 ||4 || ||148 ||3,34 ||89,1 ||1|| ||1 ||0 ||0 ||8 ||1 ||7,50 ||85,7 ||0||
|-
| 1993-1994 || Capitals de Washington ||LNH ||5 ||2 ||2 ||0 ||230 ||13 ||3,39 ||87,1 ||0|| ||2 ||0 ||2 ||118 ||5 ||2,54 ||87,2 ||0||
|-
| 1994-1995 || Roadrunners de Phoenix ||LIH ||49 ||25 ||16 ||4 || ||169 ||3,70 ||88,9 ||2|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1994-1995 || Pirates de Portland ||LAH ||6 ||5 ||0 ||0 ||330 ||16 ||2,91 ||92,0 ||0||  ||7||3 ||4 ||417 ||29 ||4,17 ||87,7 ||0||
|-
| 1994-1995 || Capitals de Washington ||LNH ||4 ||1 ||1 ||1 ||187 ||11 ||3,53 ||86,3 ||0|| ||1 ||0 ||0 ||20 ||1 ||3,00 ||66,7 ||0||
|-
| 1995-1996 || Kings de Los Angeles ||LNH ||47 ||14 ||24 ||8 || ||172 ||3,87 ||88,8 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1996-1997 || Kings de Los Angeles ||LNH ||40 ||13 ||17 ||5 || ||112 ||3,11 ||90,5 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 1997-1998 || Bruins de Boston ||LNH ||65 ||30 ||25 ||9 || ||138 ||2,24 ||91,4 ||6|| ||6 ||2 ||4 ||422 ||14 ||1,99 ||91,2 ||1||
|-
| 1998-1999 || Bruins de Boston ||LNH ||68 ||32 ||23 ||11 || ||133 ||1,99 ||92,6 ||10|| ||12 ||6 ||6 ||768 ||26 ||2,03 ||92,1 ||2||
|-
| 1999-2000 || Bruins de Boston ||LNH ||41 ||13 ||16 ||10 || ||114 ||2,96 ||88,9 ||3|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2000-2001 || Bruins de Boston ||LNH ||45 ||22 ||14 ||7 || ||101 ||2,39 ||90,6 ||2|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2001-2002 || Bruins de Boston ||LNH ||64 ||35 ||26 ||3 || ||141 ||2,21 ||90,7 ||4|| ||6 ||2 ||4 ||358 ||19 ||3,18 ||86,5 ||0||
|-
| 2002-2003 || Thrashers d'Atlanta ||LNH ||17 ||5 ||11 ||1 ||895 ||65 ||4,36 ||86,2 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2003-2004 || Thrashers d'Atlanta ||LNH ||18 ||4 ||11 ||1 ||973 ||51 ||3,14 ||89,8 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||

|415 ||171 ||170 ||56 || || ||2,68 ||90,4 ||26|| ||27 ||10 ||16 || ||65 ||2,31 ||91,5 ||3||

Références 

Naissance en février 1971
Naissance à Worthing
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur anglais de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Raiders de Prince Albert
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Admirals de Hampton Roads
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Roadrunners de Phoenix (LIH)
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Champion de la Coupe Calder